De Beemden (Landen), een natuurgebied bij Landen
 De Beemden (Tongeren), een natuurgebied bij Tongeren
 De Beemden (Noord-Brabant), een natuurgebied bij Zevenbergen